Le ruisseau Ignace est un cours d'eau du territoire non organisé de la Baie-de-la-Bouteille et de la municipalité de Saint-Michel-des-Saints, dans la municipalité régionale de comté (MRC) de Matawinie, dans la région administrative de Lanaudière, au Québec, au Canada.

Dès le milieu du , la foresterie a été l'activité économique prédominante dans le secteur. Au , les activités récréotouristiques ont été mises en valeur. La surface de la rivière est généralement gelée de la mi-novembre à avril ; néanmoins, la période de circulation sécuritaire sur la glace (sauf dans les zones de rapides et de chutes) est habituellement de la mi-décembre à la fin mars.

Géographie 
Le parcours du ruisseau Ignace contourne d'est en ouest le sud du lac de la Bouteille qui fait partie du versant du ruisseau de la Bouteille lequel coule vers le nord, jusqu'à la Baie de la Bouteille.

Le ruisseau Ignace comporte deux plans d'eau de tête situés dans les montagnes dans le territoire non organisé de la Baie-de-la-Bouteille :
 lac Civille (long de ). À partir de l'embouchure de ce lac, le courant descend sur  vers le nord-ouest pour aller traverser sur  le côté est du lac de l'Épée. Puis la rivière coule sur  vers le nord-ouest jusqu'à la décharge du lac Étroit, venant du nord. Le lac Civille est situé à  à l'est du lac aux Lézards qui fait partie du bassin versant de la rivière Sans Bout ; à  au nord-est du lac Crystal qui fait partie du bassin versant de la rivière Mastigouche Nord ; à  à l'est du lac de la Bouteille qui fait partie du versant du ruisseau de la Bouteille.
 lac Aigui (long de ). À partir de l'embouchure de ce lac, le courant descend vers le sud sur une centaine de mètres pour se déverser dans le lac Étroit (long de , orienté vers le sud) ; puis le courant descend sur  vers le sud pour rejoindre la décharge du lac Civille. Le lac Aigui est situé à :  au sud-ouest du lac des Mures qui fait partie du versant de la rivière Sans Bout ;  à l'ouest du lac de la Croix qui fait partie du versant de la rivière Sans Bout ;  à l'est du lac des Cousins qui fait partie du versant du lac de la Bouteille.
Note : La longueur de la décharge respective de chacun des deux plans d'eau de tête jusqu'à leur croissement sont :  pour le lac Civille et  pour le lac Aigui.

À partir de la jonction de ces deux décharges, le ruisseau Ignace coule sur :
  vers l'ouest, jusqu'à la décharge (longueur : ) du lac Alonce (longueur : ), venant du sud ;
  (ou  en ligne directe) vers l'ouest formant de nombreux serpentins, jusqu'à la décharge (longueur : ) du lac Mignon (longueur : 1,0), venant du sud ;
  (ou  en ligne directe) vers l'ouest formant de nombreux serpentins, jusqu'à la décharge du lac Wigman, venant du sud ;
  (ou  en ligne directe) vers l'ouest formant de nombreux serpentins, jusqu'à la décharge du lac sans noms, venant du sud ;
  (ou  en ligne directe) vers le nord-ouest, jusqu'à la rive sud de la baie Ignace du réservoir Taureau.

Toponymie 
L'origine du toponyme ruisseau Ignace est lié à la baie Ignace située au sud du réservoir Taureau et à Saint-Ignace-du-Lac dont le village a été inondé lorsque le barrage Taureau a été érigé.

Le toponyme ruisseau Ignace a été officialisé le  à la Banque des noms de lieux de la Commission de toponymie du Québec.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Réservoir Taureau
 Matawinie 
 Baie-de-la-Bouteille 
 baie Ignace 
 Saint-Michel-des-Saints 
 Réserve faunique Mastigouche

Liens externes 
 

3Ignace
Cours d'eau en Matawinie